Kobierzyce (plaats), plaats in Polen
 Kobierzyce (gemeente), gemeente in Polen